Hayasa-Azzi (em armênio: Հայասա Ազի) ou Azzi-Hayasa, Haisa foi uma confederação formada por entre os reinos de  Hayasa, localizado ao sul de Trebizonda  e Azzi, localizado a norte do Eufrates. O território de Hayasa deu origem à formação da nação armênia (Haico) e a antiga língua armênia. 

Antigo Oriente Próximo